

Patronyme 

 Alain Chartrand (1946-), réalisateur, scénariste, acteur, producteur et monteur québécois ;
 Alexandre Chartrand, réalisateur et producteur québécois ;
 Christine Chartrand (1948-), chanteuse, auteure, compositrice interprète et animatrice de télévision québécoise ;
 Dominique Chartrand (1954-), ingénieur du son québécois ;
 Esteban Chartrand (1840-1884), peintre cubain ;
 Gabriel Chartrand, agent secret canadien ;
 Jean Hyacinthe Sébastien Chartrand (1779-1816), général de brigade français ;
 Jean-Paul Chartrand, journaliste et animateur de télévision ;
 Martine Chartrand (1962-), réalisatrice québécoise ; 
 Madeleine Chartrand (1953- ), actrice et chanteuse québécoise ; 
 Michel Chartrand (1916-2010), syndicaliste et homme politique québécois ; 
 Simonne Monet-Chartrand (1919-1993), féministe, pacifiste, syndicaliste et écrivaine québécoise ;
 Victor-Stanislas Chartrand (1887-1866), homme politique québécois.

Toponymes
 Rivière Chartrand, un affluent du lac Pascagama, coulant dans la ville de Senneterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Art 

 Chartrand et Simonne, feuilleton télévisé québécois